Латроб, Латроуб, Ла Троб () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Латроб, Бенджамин Генри (1764—1820) — британский архитектор, основной дизайнер вашингтонского Капитолия.
  (1806—1878) — американский инженер-железнодорожник, сын Б. Г. Латроба-старшего.
  (1758—1836) — английский священнослужитель, художник, композитор и музыкант.
  (1833—1911) — мэр Балтимора в течение семи сроков.
 Ла Троб, Чарльз (1801—1875) — первый лейтенант-губернатор штата Виктория, Австралия.

Топоним 
Австралия
 Латроб-Сити — город в Виктории.
 Латроб — река в Виктории.
 Латроб-Валли — угольный бассейн в Виктории.
  — городок в Тасмании.

Другие страны
 Латроб — город в Пенсильвании, США.

Другие значения 
  — футбольный клуб из тасманийского Латроба.
  — австралийский военный корвет, находившийся на службе в 1942—1953 гг., назван в честь тасманийского Латроба.

См. также 
  — пивоварня в пенсильванском Латробе, одна из крупнейших в стране.
  — в пенсильванском Латробе.
 Университет Ла Троба — в Австралии.